El término atrapamoscas andino puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Phylloscartes poecilotis; 

 Un nombre común de la especie de ave Zimmerius improbus.